Хуксевард (остров) — остров в Южной Голландии
 Хуксевард (община) — община в провинции Южная Голландия, включает одноимённый остров Хуксевард и небольшой речной остров Тингеметен.